Fílaco, en griego antiguo Φύλακος, es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Fílaco, hijo de Deyón y fundador de la ciudad de Fílace en Tesalia.
 Fílaco, un soldado troyano que fue matado por Leito.
 Fílaco, un héroe que tenía un santuario en Delfos. Fue uno de los cuatro héroes cuyos fantasmas a las tropas gálatas cuando se encontraban atacando Delfos.

Personajes de la mitología griega